Арриа́га () — испанская и португальская фамилия:

 Арриага — муниципалитет в штате Чьяпас в Мексике.
 Арриага, Гильермо (род. 1958) — мексикано-американский сценарист и кинорежиссёр.
 Арриага, Карлос Жан (род. 1973) — испанский музыкант, продюсер, диджей.
 Арриага, Мануэл ди (1840—1917) — португальский политик, адвокат, писатель. Первый президент Португалии.
 Арриага, Пабло Хосе де (1564—1622) — испанский монах, миссионер-иезуит, работавший в Перу в конце XVI века.
 Арриага, Хуан Кризостомо де (1806—1826) — испанский композитор.
 Арриага, Эудалио (род. 1975) — колумбийский футболист.
 Ди Арриага, Каулза (1915—2004) — португальский военный и правый политик.